Ли́син — русская фамилия. Женская форма Лисина. Известные носители:

Лисин 
 
 Лисин, Алексей Фёдорович (? — ?) — советский футболист.
 Лисин, Василий Владимирович (1921—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Лисин, Виктор Андреевич (род. 1992) — российский поэт.
 Лисин, Владимир Сергеевич (род. 1956) — российский предприниматель, миллиардер.
 Лисин, Геннадий Николаевич (более известен под фамилией Айги; 1934—2006) — чувашский и русский поэт и переводчик.
 Лисин, Иван Павлович (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Лисин, Николай Викторович (1912—1981) — Герой Социалистического Труда, председатель колхоза.
 Лисин, Николай Павлович (1964—2011) — украинский предприниматель и политик.
 
 Лисин, Энвер Геннадьевич (род. 1986) — российский хоккеист.

